Nesselquallen bezeichnet folgende Quallengattungen:

 Cyanea (Quallengattung)
 Crysaora